Stati Uniti d'America
 Eau Claire – villaggio della Contea di Berrien, Michigan
 Eau Claire – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Eau Claire – capoluogo della Contea di Eau Claire, Wisconsin